Die Sechste Armee — дебютный мини-альбом релиз проекта Dunkelwerk, выпущенный в 2004 году на лейбле Alfa Matrix в сборнике Square Matrix 004. Запись вышла как в обычном, так и в расширенном ограниченном издании.

Список композиций Square Matrix 004 
 Glis — No Pulse (Single Mix)Producer - Shaun Frandsen
 Glis — Release The PainProducer - Shaun Frandsen
 Glis — No Pulse (Grendel Mix)Remix, Producer - Grendel
 Glis — No Pulse (Tactical Sekt Mix)Remix, Producer - Tactical Sekt
 Seize — Unbreakable (Radio)Co-producer - Mark O'Grady,Producer - Sandrine Gouriou , Steven Young (2)
 Seize — Don’t Let Me (Yuri Radio Mix)Co-producer - Mark O'Grady,Producer - Sandrine Gouriou , Steven Young (2)
 Seize — Too Good To Be True (Breaks Mix)Co-producer - Mark O'Grady,Producer - Sandrine Gouriou , Steven Young (2)
 Seize — Don’t Let Me (DJ RAM Mix)Remix, Producer - DJ RAM
 Ayria — DebrisProducer - Jennifer Parkin , Shaun Frandsen
 Ayria — Debris (Chipset Mix)Remix, Producer - Code 64
 Ayria — Debris (Rotersand Rework)Remix, Producer - Rotersand
 Ayria — Disease (Razed In Black Mix)Music By - Jennifer Parkin, Remix, Producer - Razed In Black
 Dunkelwerk — Die Sechste Armee (Club Is A Battlefield Cut)Producer - Losttrooper
 Dunkelwerk — UnderfireProducer - Losttrooper
 Dunkelwerk — Die Sechste Armee (Agonoize Remix)Remix, Producer - Agonoize
 Dunkelwerk — 2Hell (Autoaggression Mix)Remix, Producer - Autoaggression

Bonus CD 
 Glis — No Pulse (Unter Null Undead Mix)Remix - Unter Null
 Glis — The Falling Time (V 2.0)
 Seize — The Other Size (Somegirl Mix)Remix - Somegirl
 Seize — Unbreakable (Greenhaus Mix)Remix - Greenhaus
 Ayria — Disease (Retromix By KiEw)Remix - KiEw
 Ayria — Dos (Technoman Sf Remix)Remix - Technoman (2)
 Dunkelwerk — Die Sechste Armee (Implant Mix)Remix - Implant
 Dunkelwerk — Underfire (Human Decay Piano Edit)Remix - Human Decay

Ссылки 
 Альбом на discogs.com 
 Официальный сайт группы Dunkelwerk 

Альбомы 2004 года
Индастриал-альбомы
Альбомы электронной музыки
Альбомы Alfa Matrix
Дебютные альбомы 2004 года